Az 2006-os Tippeligaen volt a 62. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2006. április 9-én kezdődött és november 5-én ért véget.

A címvédő a Vålerenga volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszadjára.

Tabella

Osztályozó 
Az Odd Grenland csapata nyert 10–1-es összesítéssel a Bryne ellen.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 8
  Jan Michelsen (HamKam)
 Legtöbb piros lap: 1
 28 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 49
 Molde
 Legtöbb piros lap: 4
 Tromsø

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok